

Codici 
 YIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Aeroporto municipale Atikokan di Atikokan (Ontario) (Canada)

Informatica 
 Yib – simbolo dello yobibit
 YiB – simbolo dello yobibyte